Jun Suzuki kan henvise til:

 Jun Suzuki (fodboldspiller, født i 1961) – japansk fodboldspiller født i 1961
 Jun Suzuki (fodboldspiller, født i 1987) – japansk fodboldspiller født i 1987
 Jun Suzuki (fodboldspiller, født i 1989) – japansk fodboldspiller født i 1989
 Jun Suzuki (fodboldspiller, født i 1993) – japansk fodboldspiller født i 1993